António Dias Teixeira (16 de setembro de 1930, Lisboa), é um ex-futebolista português que atuava como avançado.

Títulos 
 Benfica
 Primeira Divisão: 1949–50

 FC Porto
 Primeira Divisão: 1955–56, 1958–59

Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Futebol Clube do Porto
Futebolistas do Sport Lisboa e Benfica
Futebolistas do Vitória Sport Clube
Nascidos em 1930
Jogadores da Seleção Portuguesa de Futebol